Ward River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

Ward River (Langlo River), Nebenfluss des Langlo River in Queensland
Ward River (Golf von Carpentaria), Fluss in Queensland